Буске́тс () — каталанская фамилия. Известные носители:

 Бускетс, Карлес (род. 1967) — испанский футболист, вратарь. Отец Серхио Бускетса.
 Бускетс, Ориоль (род. 1999) — испанский футболист, полузащитник.
 Бускетс, Серхио (род. 1988) — испанский футболист, полузащитник.